Pulsatrix koeniswaldiana 
Pulsatrix melanota